Als Japanische Marine bezeichnet man folgende Marinen:

Kaiserlich Japanische Marine, die Marine von 1868 bis 1945
Japanische Maritime Selbstverteidigungsstreitkräfte, die Marine von 1952 bis heute